David Limberský (Plzeň, 6 de outubro de 1983) é um futebolista checo que atua como lateral-esquerdo. Atualmente, joga pelo Viktoria Plzeň.

Naturais de Plzeň
Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do FC Viktoria Plzeň
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do AC Sparta Praha
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Eurocopa de 2016